Molekulska formula -{C7H12O5}- se može odnositi na:

 Izopropilmalinska kiselina
 Valienol